Cujo puede referirse a:

Cujo, novela de Stephen King;
Cujo, película basada en la novela de Stephen King;
Cujo, banda de rock española.